Sapata — peça dos alicerces de uma construção
 Sapatá — denominação fom do Vodum do panteão da terra
 Amarelinha — jogo também conhecido como sapata
 Deania calcea